Hrvatski ragbi klub Lokomotiva je ragbijski klub iz Zagreba.

Klub je osnovan 1961. godine pod imenom "Krešo Rakić"; kasnije je promijenio ime u "Građevinar" i naposljetku u "Lokomotivu".

Klupsko sjedište je u Crnatkovoj ul. 18 u Zagrebu.

Prvaci Jugoslavije bili su dva puta: 1975 i 1977.

Vanjske poveznice 
 Igor Capan: Pomoć koja bi mogla odmoći: Ragbi u Zagrebu mogao bi i (ne)stati, Zagrebački list, 24. lipnja 2017.

Lokomotiva
Lokomotiva